Aleksandr Stambolijski (bulgariska: Александър Стамболийски) är en reservoar i Bulgarien.   Den ligger i regionen Gabrovo, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Sofia. Aleksandr Stambolijski ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Aleksandr Stambolijski.

Omgivningarna runt Aleksandr Stambolijski är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Aleksandr Stambolijski är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Gabrovo (region)